Julius er et gammelt romersk drengenavn. Navnet kommer måske fra det latinske iovilius, som betyder dedikeret til guden Jupiter, der i græsk mytologi svarer til Zeus: altså Gudernes konge. På det tidspunkt var det almindeligt at romerske adelige slægter forbandt deres ophav med guderne. Navnet har navnedag den 12. april i Norge og den 16. februar i Sverige.

Navnets udbredelse 
Tabellen nedenfor giver en detaljeret oversigt over populariteten over fornavnet Julius i nogen af de lande hvor statistikken er tilgængelig.

Julius var et populært navn til norske drengebørn i midten af 1800-tallet.

Personer med navnet 
 Julius Cæsar (100–44 f.Kr.), romersk kejser
 Julius Hougen (1906–1993) journalist, programredaktør i NRK
 Julius Paltiel (1924–2008), norsk jøde som overlevede Auschwitz
 Julius Erving (f. 1950), amerikansk basketballspiller
 Julius Jones (f. 1981), amerikansk fodboldspiller
 Julius – norsk chimpanse født i 1979

Kilder 

Drengenavne